Пуэ́льо () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Пино Пуэльо, Хуан Пабло (род. 1987) — колумбийский футболист.
 Ребольедо Пуэльо, Педро (1895—1963) — панамский композитор.